Les Unitats d'Investigació (de manera abreujada UI) són aquells organismes operatius dels Mossos d'Esquadra els agents dels quals vetllen operativament per la seguretat de les persones investigant els delictes de caràcter local que es cometin en el territori de l'Àrea Bàsica Policial a la qual pertanyen. Hi ha una Unitat d'Investigació per cada una de les ABPs catalanes.

Funcions 
Concretament les unitats d'investigació executen a la pràctica les funcions encomanades a les àrees bàsiques policials en matèria d'investigació d'il·lícits:
 La investigació d'il·lícits en l'àmbit de la delinqüència ordinària i de caràcter local que s'estableixin.

En altres paraules, la principal activitat és investigar i perseguir els delictes menors que es produeixen en tot el territori de l'ABP a què pertanyen, (tant els que es cometin en territori de la comissaria principal com els que es cometin a les comissaries de districte secundàries), els quals majoritàriament són robatoris a domicilis i empreses i furts al carrer.

Funcionament 

Les unitats d'investigació són dirigides per un cap de la Unitat d'Investigació, qui acostuma a ser un sergent (o bé un sotsinspector en el cas de les UI de les ABP més importants). El cap de la unitat informa de les investigacions al cap i al sotscap de la seva ABP, es coordina amb els jutges i fiscals del partit judicial a què pertany per duu a terme les investigacions, i elabora els informes dels darrers modus operandi detectats perquè siguin coneguts per la USC de l'ABP. En última instància és el cap que dirigeix totes les investigacions que es fan en una ABP, tot i que pot delegar en els caps dels grups d'investigació concrets.

Una unitat d'investigació acostuma a estar composta de diversos grups de treball:
 els diversos grups d'investigació, cadascun està centrat en una modalitat delictiva (contra el patrimoni, contra les persones, etc.). Cada grup té un cap propi el qual acostuma a ser un caporal. Els seus agents se'ls coneix amb el sobrenom de Còdex.
 el Grup de Policia Científica, que executa les inspeccions oculars tecnicopolicials (recuperació d'empremtes i altres elements d'un escenari). El cap d'aquest grup acostuma a ser un caporal. És responsabilitat d'aquest cap coordinar l'activitat de la UI amb les unitats regionals i centrals dels Mossos d'Esquadra. En moments d'absència del sergent cap de la unitat, el cap del Grup de Policia Científica actua com a sotscap de la UI. Els seus agents se'ls coneix amb el sobrenom de Lupa.

Cal tenir present que malgrat que les especialitats d'aquest tipus d'unitat són la policia científica i la investigació, orgànicament no forma part ni de la Divisió de Policia Científica ni de la Divisió d'Investigació Criminal dels mossos. Els agents de la Unitat d'Investigació estan a les ordres del cap i del sotscap de l'ABP.

Abast territorial 
A diferència de les unitats de seguretat ciutadana, que n'hi ha tantes com comissaries tingui una ABP, d'unitats d'investigació només n'hi ha una per cada Àrea Bàsica Policial, ja que el nombre de casos criminals per investigar al nostre país són pocs.

Vegeu també 
 Àrea Territorial d'Investigació

Referències

Enllaços externs 
 Article sobre els equips LUCOpublicat al bloc.

Unitats dels Mossos d'Esquadra